Список планет мультивсесвіту Marvel Comics містить перелік усіх планет, які коли-небудь з'являлися в коміксах видавництва Marvel Comics.

Список

Див. також 

 Всесвіт Marvel
 Мультивсесвіт (Marvel Comics)
 Список персонажів Marvel Comics
 Історія публікації кросовер-подій Marvel Comics
 Список дебютів супергероїв Marvel Comics
 Список команд і організацій Marvel Comics
 Список перших появ Marvel Comics
 Список космічних сутностей Marvel Comics
 Список інопланетних рас Marvel Comics
 Список демонів Marvel Comics
 Список монстрів Marvel Comics

Посилання 

 Список планет на сайті Marvel Database 

Списки планет